Михаи́л Сердюко́в:
 Сердюков, Михаил Владимирович (1835—после 1893) — начальник Олонецкого губернского жандармского управления, генерал-майор.
 Сердюков, Михаил Иванович (1678—1754) — инженер-гидростроитель, строитель Вышневолочковской водной системы.
 Сердюков, Михаил Леонидович (род. 1951) — предприниматель, меценат, руководитель всероссийского проекта «Аллея российской славы».